

Geografia 
 Ecuador
 Cantone di General Antonio Elizalde – cantone nella Provincia del Guayas

Persone 
 Abigail Elizalde – modella messicana, Miss Terra Messico 2008
 Alexis Elizalde – ex discobolo cubano
 Edgar Elizalde – calciatore uruguaiano
 Juan Carlos Elizalde Espinal – vescovo cattolico spagnolo dal 2016 vescovo di Vitoria